Курапов — фамилия. Известные носители:

 

 Курапова, Ольга Аскольдовна (род. 1952) — историк искусства, филолог, заслуженный работник культуры РФ.